Vang Hao (1921–1995) kínai-amerikai matematikus, filozófus
 Vang Hao (1983) olimpiai aranyérmes kínai asztaliteniszező
 Vang Hao (1989) kínai sakkozó, nagymester
 Vang Hao (1989) kínai gyalogló, olimpikon
 Vang Hao (1992) világbajnok kínai műugrónő
 Vang Hao (1991) kínai dzsúdózó
 Vang Hao (1987) kínai énekes